Антон Митев Карастоянов е български актьор.

Биография 
Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1966 г. със специалност „Актьорско майсторство“.

Работи в театри в Драматичния театър, Габрово (1966-1968), Сатиричния театър и СИФ (1971 – 1973).

Собственик и управител на „Каратон-ООД“ (1990, 1992-), собственик на „Конкорд-ООД“ (1994-).

Член на СБФД (1973).

Удостоен е със званието „заслужил артист“ през 1981 г.

Награди 
 Заслужил артист (1981)
 „Втора награда за мъжка роля“ на Прегледа на Съветската драматургия за ролята на (прегракналия) в „Оптимистична трагедия“.
 „Наградата на ЦК на ДКМС за мъжка роля“ за ролята на (Цанко) от филма Мъже без работа на ХII ФБИФ (Варна, 1973).

Театрални роли 
ТВ Театър
 „Фантазия за Веласкес“ (1980) (Антонио Буеро Вайехо) 2 ч.
 „Битката за Преслав“ (1971) (Радко Радков)

Филмография

Външни препратки 
  
  Антон Карастоянов в КиноПиск
  Антон Карастоянов в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Заслужили артисти (България)
Родени в Елхово
Починали в София